Anders Østergaard (1965), cinéaste et scénariste danois ;
 Knud Østergaard (1922-1993), homme politique danois ;
 Lise Østergaard (1924-1996), femme politique danoise ;
 Morten Østergaard (né en 1976), homme politique danois ;
 Trine Østergaard Jensen (née en 1991), handballeuse danoise.